

Мечкі — село в гміні Пшитули Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Мечкі — село в гміні Руткі Замбровського повіту Підляського воєводства